Jaseniwka - hist.  Skazińce, wieś  na Ukrainie w rejonie jarmolińskim obwodu chmielnickiego
 Skazynci  -  hist.  Skazińce, wieś na Ukrainie w rejonie mohylowskim obwodu winnickiego.
 Wynohradne - hist.  Skazińce, wieś na Ukrainie w rejonie kuryłowieckim obwodu winnickiego

Przypisy